Măgura, commune du județ de Bacău ;
 Măgura, commune du județ de Buzău ;
 Măgura, commune du județ de Teleorman ;
 Măgura Ilvei, commune du județ de Bistrița-Năsăud en Transylvanie.

Homonymie de localités